Carum haussknechtii är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Carum haussknechtii ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
haussknechtii